Stefan Marian Hula (ur. 1947) – specjalista kombinacji norweskiej oraz skoczek narciarski, występujący w latach 70., były reprezentant Polski
 Stefan Jarosław Hula (ur. 1986) – skoczek narciarski, syn Stefana Mariana, reprezentant Polski